Muara Kelingi (plaats), een plaats in Indonesië
Muara Kelingi (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing